Stars (Звёзды) — четвёртый альбом британской поп-соул-джаз группы Simply Red, выпущенный в сентябре 1991 года.

Было выпущено пять синглов с альбома, включая попавшие в 10 британских чартов хиты «Stars» и «For Your Babies». На внутреннем рынке альбом имел большой успех, став самым продаваемым альбомом в Великобритании в течение 1991 и 1992 годов и в соответствии с сертификацией BPI 12 раз платиновым, и шестым в списке самых продаваемых альбомов всех времён в Великобритании. Это было также последний альбом, записанный с участием Тим Келлетта [близкого друга Хакнелла], который собрал свою собственную группу после гастролей.

В 2000 году журнал Q поместил альбом Stars под номером 80 в своём списке 100 величайших британских альбомов.

Альбом был переиздан в 2008 году по названием «Collectors Edition: 2CD: Bonus DVD». 20 апреля 2008 года, копия альбома был отдан в британской газете The Mail on Sunday.

Список композиций

Оригинальный выпуск 
 Сторона 1
 «Something Got Me Started» (Mick Hucknall/Fritz McIntyre) — 4:01
 «Stars» (Hucknall) — 4:08
 «Thrill Me» (Hucknall/McIntyre) — 5:04
 «Your Mirror» (Hucknall) — 3:59
 «She’s Got It Bad» (Hucknall) — 3:33

 Сторона 2
 «For Your Babies» (Hucknall) — 4:17
 «Model» (Hucknall) — 3:46
 «How Could I Fall» (Hucknall) — 4:45
 «Freedom» (Hucknall) — 3:52
 «Wonderland» (Hucknall) — 3:49

2008 Collectors Edition bonus tracks 

Disc one
Robert Johnson Sessions
 Come On in My Kitchen (Robert Johnson) — 1:32
 Ramblin' on My Mind (Johnson) — 2:11
 Me and the Devil Blues (Johnson) — 2:03
 When You’ve Got A Good Friend (Johnson) — 2:00
Live At Hamburg (23 February 1992)
 Sad Old Red (Hucknall) — 5:58
 More (Hucknall) — 4:14
 Something Got Me Started (Hucknall/McIntyre) — 4:12
 Thrill Me (Hucknall/McIntyre) — 5:09
 Your Mirror (Hucknall) — 3:57
 She’s Got It Bad (Hucknall) — 3:45

Disc two — Remixes
 Stars [PM-ized Mix] — 4:10
 For Your Babies [Edition Francais] — 4:06
 Something Got Me Started [Esmoove’s Late Night Mix] — 8:00
 Thrill Me [Steppin' Razor Mix] — 6:37
 Freedom [Perfecto Mix] — 6:24
 Stars [Comprende Mix] — 6:38
 Something Got Me Started [Hurley’s 7" Mix] — 3:56
 Thrill Me [Connoisseurs Mix] — 5:56
 Freedom [How Long Mix] — 4:09
 Something Got Me Started [Perfecto Mix] — 5:10
 Thrill Me [Nellee Hooper’s Dub Mix] — 4:28
 Thrill Me [Stewart Levine’s Club Mix] (iTunes Only Track) — 6:56

Disc three (DVD)
Live At Montreux Jazz Festival (8 July 1992)

 Love for Sale (Cole Porter)
 Drowning in My Own Tears (Henry Glover)
 Every Time We Say Goodbye (Porter)
 Sad Old Red (Hucknall)
 Grandma’s Hands (Bill Withers)
 Enough (Hucknall/Joe Sample)
 If You Don’t Know Me by Now (Kenny Gamble/Leon Huff)
 How Could I Fall (Hucknall)
 Lady Godiva’s Room (Hucknall)
 A New Flame (Hucknall)
 Your Mirror (Hucknall)
 She’s Got It Bad (Hucknall)
 Model (Hucknall)
 It’s Only Love (Jimmy Cameron/Vella Cameron)
 Joy and Pain (Frankie Beverly)
 Come To My Aid (Hucknall/McIntyre)
 Infidelity (Hucknall/Lamont Dozier)
 The Right Thing (Hucknall)
 Holding Back The Years (Hucknall/Neil Moss)
 Stars (Hucknall)
 Open Up The Red Box (Hucknall)
 Thrill Me (Hucknall/McIntyre)
 Money’s Too Tight (To Mention) (John Valentine/William Valentine)
 For Your Babies (Hucknall)
 Something Got Me Started (Hucknall/McIntyre)
Promotional videos
 Something Got Me Started
 Stars
 For Your Babies
 Thrill Me
 Your Mirror

Участники 
 Mick Hucknall — Vocals & Background Vocals
 Fritz McIntyre — Keyboards, Vocals & Background Vocals
 Tim Kellett — Keyboards [live backing vocals]
 Heitor T P — Guitars [live backing vocals on 'thrill me']
 Ian Kirkham — Saxophone [live percussion]
 Gota — Drums, Percussion & Programs
 Shaun Ward — Bass Guitar [live backing vocals]

Приглашённые музыканты
 Jess Bailey — Keyboard Programming
 Rowetta — Backing Vocals on 'Freedom'

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Simply Red
 
 MP3.com album main page

Поп-альбомы
Альбомы East West Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Simply Red